Awalycaeus é um género de gastrópode  da família Alycaeidae.

Este género contém as seguintes espécies:
 Awalycaeus akiratadai